Чемпіонат Швейцарії із хокею 1909 — перший регулярний чемпіонат Швейцарії з хокею, чемпіоном став клуб «Беллерів».

Джерела 
 Огляд таблиць (PDF; 547 kB) 

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія